Cose preziose (Needful Things) – romanzo scritto da Stephen King
Cose preziose (Needful Things) – film del 1993 tratto dal romanzo e diretto dal regista Fraser Clarke Heston